70-й выпуск  Гран-при Мигеля Индурайна — шоссейной однодневной велогонки по дорогам испанского муниципалитета Эстелья. Гонка прошла 31 марта 2018 года в рамках Европейского тура UCI 2018. Победу одержал испанский велогонщик Алехандро Вальверде из .

Участники 
В гонке приняли участие 17 команд: 3 команды категории UCI WorldTeam, 7 проконтинентальных и 7 континентальных команд. Всего на старт соревнования вышли 115 гонщиков. До финиша доехали 78 спортсменов.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Гран-при Мигеля Индурайна 2018 на FirstCycling
 
 
 
 

2018 год в велоспорте
Спорт в Испании в 2018 году
Март 2018 года